Серва може да се односи на један од следећих појмова:

 Серва (Гар) — насеље и општина у департману Гар, Француска;
 Серва (Ен) — насеље и општина у департману Ен, Француска;
 Серва (Рибејра де Пена) — насеље и општина у Португалији;